Golowtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Kirill Golovchenko, (* 1974) ukrainischer Fotokünstler
 Roman Golowtschenko, (* 1973) weißrussischer Politiker